Als Milchflasche bezeichnet man:

Flaschen mit Gummisauger, mit deren Hilfe dem Säugling die Nahrung verabreicht wird, siehe Babyflasche
Flaschen, mit denen Milch an Endverbraucher abgegeben wird, siehe Milchflasche (Handel)